Алекса́ндр Люга́р (Лугарръ, Люгарръ) — российский фехтмейстер французского происхождения, автор первого в России учебника по сценическому фехтованию.

Биография 
Александр Люгар был продолжателем фехтовальной династии. Его отец — выходец из Франции, поступивший на русскую службу. Старший брат Исидор преподавал фехтование на курсах офицеров 15-й Пехотной дивизии, расквартированной в Одессе.

Александр Люгар преподавал фехтование в Александровском военном училище, на офицерских фехтовальных курсах Московского гренадёрского корпуса, при Оперном театре Зимина, давал частные уроки; ставил фехтовальные поединки в театре и немом кино.

Люгар преподавал все виды фехтования, актуальные для рубежа XIX — XX веков: шпага, сабля, рапира, эспадрон, штык, нож. Вскоре после русско-японской войны, Люгар выпускает новый учебник штыкового боя, в котором рассматривает технику штыка на базе классической французской школы. В частности, ему приписывается распространение так называемой брошенной атаки, при которой винтовка со штыком остаётся в одной только правой руке, что напоминает один из вариантов контратаки из арсенала шпажнорапирного фехтования. Люгар развивал технику противодействия кавалеристам, вооружённым саблями, рассматривал работу против нескольких противников.

Помимо классического (боевого) фехтования, Люгар обозначил необходимость создания системы преподавания фехтования сценического — при консерваториях и театральных школах. Его работа «Школа сценического фехтования на шпагах, шпагах с кинжалами, саблях и бой на ножах» стала первым учебником подобного рода в России.

Работы 
 Классическое фехтование на рапирах французской школы. М., 1903.
 Классическое фехтование на эспадронах французской школы. М., 1904.
 Фехтование на штыках. СПб., 1905.
 Пособие военным инструкторам для преподавания штыкового боя в войсках по системе, принятой на офицерских фехтовальных курсах М. гр. корпуса. Ц., 1908.
 Школа сценического фехтования на шпагах, шпагах с кинжалами, саблях и бой на ножах. М, 1910.
 Практическое фехтование на шпагах, саблях и штыках.

См. также 
 Сценическое фехтование

Тренеры по фехтованию